Kaze Markon ima više značenja:
 Kaze Markon (Pordenone)
 Kaze Markon (Trevizo)